Harka, az államalapítás előtt a magyar törzsszövetség harmadik legmagasabb méltósága a nagyfejedelem és a gyula után
 Harka, község Győr-Moson-Sopron megyében
 Harka, keresztnév